Спи́сок изве́стных носи́телей фами́лии Замя́ткин
 Замяткин, Василий Иванович (1882-1931) — российский военный. Окончил Морское инженерное училище (1910). Мичман, инженер-механик. Участник Белого движения. Покончил самоубийством в эмиграции в Праге.
 Замяткин, Игорь Николаевич — генеральный директор ООО «Сфераком» («Ростел»; Магадан).
 Замяткин, Николай Фёдорович — автор книги «Вас невозможно научить иностранному языку» и методики изучения иностранных языков.
 Замяткин, Пётр — мифический белогвардеец, якобы вывезший из России по приказу Николая II цесаревича Алексея и великую княжну Анастасию (самозванцев Жоржа Жудина и Элеонору Крюгер).
 Замяткин, Юрий Алексеевич — генеральный директор Курганского завода колёсных тягачей (с 2010 года).